tama – rodzaj budowli stosowanej w hydrotechnice
 zapora wodna

 tama - w górnictwie podziemnym budowla odgradzająca w kopalni jedną część wyrobiska od drugiej
 TAMA – producent instrumentów muzycznych
 (1089) Tama – mała planetoida z pasa głównego
Rzeki w Japonii
 Tama – rzeka w Japonii
Miasta, części miast w Japonii
 Tama – miasto w Japonii
 Tama – dzielnica miasta Kawasaki
Miejscowości w Polsce:
 Tama – wieś w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, w gminie Rajgród
 Tama – wieś w województwie świętokrzyskim, w powiecie koneckim, w gminie Ruda Maleniecka
Miejscowości w USA:
 Tama – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Tama
Gminy w USA:
 Tama () – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Des Moines
 Tama () – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Tama
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Tama () – w stanie Iowa